Леонид Васильевич Дема (18 июня 1916 — 17 декабря 2004) — советский военный лётчик. Участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза. Гвардии майор.

Биография 
Родился в 1916 году в д. Михайловка Стерлитамакского района Башкирской АССР. Русский.

Окончил школу ФЗУ города Магнитогорска (после ПУ № 39, позднее Профессиональное училище № 97). Работал на комбинате слесарем-электриком паросилового цеха. Одновременно окончил Магнитогорский аэроклуб, а в 1934 году Казанскую школу лётчиков-инструкторов. До начала Великой Отечественной войны трудился инструктором в Челябинском аэроклубе.

В армии — с июля 1941 года. Член КПСС с 1942 года. Капитан, помощник командира воздушно-стрелковой службы 112-го гвардейского истребительного авиаполка 10-й гвардейской истребительной авиадивизии 10-го истребительного авиакорпуса.

В октябре 1941 года Л. В. Дема воевал на Западном фронте. Его назначили командиром ночного бомбардировщика У-2. На этом самолёте он сделал 95 боевых вылетов. Доставлял продовольствие и боеприпасы группе генерала П. А. Белова, которая совершала рейд по тылам фашистских войск. Вывез 38 раненых бойцов и командиров. Вылетал на бомбёжку вражеских войск и боевой техники. Но во всю мощь развернулся его воинский талант, когда он стал истребителем.

К 1 июля 1944 года совершил 273 боевых вылета, в 38 воздушных боях сбил лично 17 самолётов противника. После тяжелого ранения вернулся на У-2, а в конце войны сумел опять стать истребителем, но боевой счет ему увеличить уже не удалось.

Во время воздушной битвы над Кубанью в бою 8 мая 1943 года тараном сбил немецкий самолёт.

С 1949 года жил в Кемеровской области.

После войны несколько лет был командиром Халактырского авиаотряда (город Петропавловск-Камчатский), тогда же являлся членом Камчатского областного комитета КПСС и избирался депутатом Камчатского областного Совета депутатов трудящихся. После ухода с летной работы работал диспетчером в Магнитогорском аэропорту. 

Умер в 2004 году. Похоронен на Правобережном кладбище.

Награды 
 Звание Героя Советского Союза (26.10.1944);
 орден Ленина (26.10.1944);
 два ордена Красного Знамени (06.03.1943, 26.06.1944);
 орден Отечественной войны I степени (05.06.1943);
 орден Отечественной войны II степени (06.04.1985);
 орден Красной Звезды (11.04.1942);
 медали СССР;
 Крест лётных заслуг (США).

Память 
 В год празднования 55-летия Победы Магнитогорскому дому обороны было присвоено имя Героя Советского Союза Демы Л. В. и установлена мемориальная доска.
 5 ноября 2005 года глава города Е. Карпов и зам. председателя совета директоров ОАО «ММК» А. Морозов вручили вдове Героя Вере Дмитриевне Деме высшую общественную награду РФ — памятную медаль и энциклопедию «Лучшие люди России».

Примечания

Литература 
 
 Выпускники и работники учреждений начального профессионального образования Челябинской области — Герои Советского Союза \\ ГУ ПО адм. Челяб. обл., ЧелИПРО; сост.: Н. И. Голендухин, Ф. М. Крылов, Е. М. Донских — Челябинск, 1998. — 31 с.

Ссылки 
 
 
 Леонид Васильевич.
  Авиаторы всех стран — соединяйтесь!
 Советского Союза Дема Леонид Васильевич.
 112-й гвардейский истребительный авиационный полк

Лётчики Великой Отечественной войны
Похороненные на Правобережном кладбище (Магнитогорск)
Участники Краснодарской наступательной операции